Премия Бетти Траск — ежегодная награда Британского Авторского Общества за лучший дебютный роман. Выдается гражданам Британского Содружества Наций в возрасте до 35 лет. Основана в 1984 году, призовой фонд составляет 25 тыс. фунтов. Номинируются только традиционные или романтические новеллы, экспериментальная проза не допускается. Награда дается как за опубликованные, так и неопубликованные работы. Фонд сформирован из наследства, оставленного британской писательницей Бетти Траск, автором более тридцати романтических романов.

Неполный список получивших награду

Примечания 

Литературные премии Великобритании
Награды, появившиеся в 1984 году
Награды за дебютное литературное произведение
Награды по алфавиту